José Manteca puede referirse a:

 José Manteca Oria (1844-1901), un juez y político español.
 José Manteca Roger, un político español hijo del anterior
 José Manteca, un astrónomo español.